Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženski smuk, tekma je potekala 17. februarja 2010. Zlato medaljo je osvojila Lindsey Vonn, srebrno Julia Mancuso, bronasto pa Elisabeth Görgl.

Rezultati 

Smuk ženske